Manhès ist der Name von

 Henri Manhès (1889–1959), französischer Journalist, Oberst und Résistance-Kämpfer
 Jean-Baptiste Manhès (1897–1963), französischer Langstreckenläufer